Agios Stefanos (Griechisch für „Heiliger Stefanus“) ist der Name zahlreicher Orte und Kirchen im griechischsprachigen Raum.

Orte
 Agios Stefanos (Dytiki Achaia), Dorf in der Gemeinde Dytiki Achaia
 Agios Stefanos (Dyonisos), Ort in der Gemeinde Dyonisos in Ostattika
 Agios Stefanos (Fthiotida), Ort im Regionalbezirk Fthiotida in Mittelgriechenland
 Agios Stefanos (Ierapetra), Ort in der Gemeinde Ierapetra auf Kreta
 Agios Stefanos (Mykonos), Strand auf der Insel Mykonos
 Agios Stefanos (Thinali), Ort im Gemeindebezirk Thinali auf Korfu

Kirchen
 Agios Stefanos (Kefalos), Kirchenruinen bei Kefalos auf der Insel Kos